Тенак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Тенак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь